Сисаль () — портовый город в Мексике, штат Юкатан, муниципалитет Хунукма. Расположен в 53 км к северу северо-западу от Мериды. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 1 837 человек.

Население

Источники

Ссылки 
 Сисаль на сайте штата

См. также 
 Сизаль

Города Юкатана